"La Bomba" (, хотя песня относится к напитку) — это третий сингл с альбома Рики Мартина «Vuelve». Он был выпущен 13 апреля 1998 г. Ремикс сделал Пабло Флорес.

Клип 
Клип был снят Уэйном Айшемом в апреле 1998 г. в Майами.

Появление в чарте 
Песня достигла двадцать седьмой строки в Hot Latin Songs в США и пятой в Испании. В не испаноязычных  странах "La Bomba" достигла пика на двадцать седьмой строке в Австралии, тридцать первой в Швеции, сорок пятой во Франции и девяностой в Германии.

Форматы и трек-листы 
Australian CD maxi-single
"La Bomba" (Remix – Radio Edit) – 4:17
"La Bomba" (Remix – Long Version) – 9:43
"La Bomba" (Remix – Dub Mix) – 7:47
"The Cup of Life" – 4:28

European CD maxi-single
"La Bomba" – 4:34
"La Bomba" (Remix – Radio Edit) – 4:17
"La Bomba" (Remix – Long Version) – 9:43

US CD maxi-single
"La Bomba" (Spanglish) – 3:50
"La Bomba" (Remix – Radio Edit) – 4:17
"La Bomba" (Remix – Dub Mix) – 7:47
"La Bomba" (Remix – Long Version) – 9:43
"La Bomba" – 4:34

Чарты

Примечания 

Песни Рики Мартина
Песни на испанском языке